Francesc Miralles i Arnau (València, 1871 – París, 1922), ballarí amb gran anomenada a França i a Rússia, on actuà per als tsars. Dirigí l'Òpera de París
 Francesc Miralles i Bofarull (Tarragona, 1940), historiador de l'art, director de la Història de l'art català d'Edicions 62
 Francesc Miralles i Contijoch (Barcelona, 27 d'agost del 1968), escriptor i periodista. Premi Gran Angular de literatura juvenil 2002 per Un Haikú per a l'Alícia, premi Columna Jove 2006 per Interrail
 Francesc Miralles i Galaup (València, 1848 – Barcelona, 1901), pintor, deixeble de Ramon Martí i Alsina
 Francesc Miralles i Garcia, autor d'Els homes i les pedres: la pedra seca a Vilafranca (Castelló de la Plana: Diputació Provincial, 2002)
 Francesc Miralles i Mascaró (Algaida, 1978), alcalde d'Algaida pel PSOE (2007)
 Francesc Miralles i Torner (Sabadell, 1955), professor universitari, des del 2007 director de la Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya, autor de diversos textos